Carneades (filosoof), oud-Grieks filosoof
 Carneades (geslacht), geslacht van boktorren